Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2000 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2000) werd van 6 tot en met 12 november 2000 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van het Petersburg Sports and Concert Complex.

Marat Safin won het toernooi. Hij versloeg in de finale Dominik Hrbatý.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
2000